Iton (rivier), zijrivier van de Eure in Frankrijk
Iton (geslacht), geslacht van vlinders uit de familie dikkopjes
 ITON (instituut), Instituut voor toegepaste neurowetenschappen, een instelling voor onderwijs en onderzoek